Morgantown ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Morgantown (Florida)
 Morgantown (Indiana)
 Morgantown (Kentucky)
 Morgantown (Maryland)
 Morgantown (Adams County, Mississippi)
 Morgantown (Marion County, Mississippi)
 Morgantown (North Carolina)
 Morgantown (Ohio)
 Morgantown (Pennsylvania)
 Morgantown (Tennessee)
 Morgantown (Virginia)
 Morgantown (West Virginia)